Чемпіонат Польщі з футболу 2009 () — проводили у 2008—2009 роках. У змаганні брали участь 16 команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Вісла» (Краків).

Учасники та стадіони

Підсумкова таблиця

Результати 

Джерело: www.90minut.pl

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Результати на 90minut 

2009
Польща
Польща
2008 у польському спорті
2009 у польському спорті